Фленсбург:

 Фленсбург — город в Германии.
 Фленсбург — деревня в Миннесоте, США.
 Фленсбург — один из центральных районов шведского города Мальмё.
 Фленсбург — астероид в Солнечной системе.